Benedikt iz Nursije (Nursija, oko 480. – Monte Cassino, 21. ožujka 543.), crkveni otac, redovnik, otac zapadnog redovništva i svetac.

Životopis 

Rođen je oko 480. godine u Nursiji. Odlazi u Rim na odgoj i studije. Nezadovoljan životom koji je tamo zatekao, Benedikt se povlači u potpunu samoću, u jednu špilju kraj Subiaca. Njegovi životopisci navode da je za vrijeme samotnog života osjetio jake napasti u tijelu. Protiv njih je postupio tako da se svukao i gol bacio u kupine.

Kasnije je preuzeo vodstvo neke zajednice u Vicovaru. Benedikt je želio uvesti red u samostan što se nije svidjelo raspuštenim redovnicima. Ideal redovničkog života iznio je u svojim pravilima. Iz Vicovara se vraća u Subiaco. Mnoge su ga redovničke zajednice zamolile da im bude duhovni otac. On ih je podijelio u 12 malih samostana te svakome stavio na čelo jednoga kao oca. Tako se polako počeo oblikovati benediktinski način redovničkoga života.

Izgradio je samostan na Monte Cassinu gdje je i umro 21. ožujka 543. Papa Pavao VI. proglasio ga je 1964. svecem zaštitnikom Europe. Proglašen je svetim 1220. godine, a spomendan mu se obilježava 11. srpnja. Njegov životopis napisao je papa Grgur Veliki (u svojim Dijalozima).

Vanjske poveznice
Križ svetog Benedikta (knjiga)

Poveznice

 Medaljon sv. Benedikta

Izvori 

Talijanski sveci
Benediktinci
Crkveni oci